Un ennemi du peuple peut faire référence à :

 Ennemi du peuple, catégorie politique visant à disqualifier totalement la personne ainsi désignée.
Un ennemi du peuple (En folkefiende), pièce de théâtre norvégienne d'Henrik Ibsen, créée en 1883 ;
Les adaptations au cinéma ou à la télévision de cette pièce :
Un ennemi du peuple (An Enemy of the People), téléfilm américain de Paul Bogart, diffusé en 1966 ;
Un ennemi du peuple (An Enemy of the People), film américain de George Schaefer, sorti en 1978 ;
Un ennemi du peuple (Ganashatru), film indien de Satyajit Ray, sorti en 1989.

 L'Ennemi du Peuple est un journal bimensuel de Émile Janvion qui parut d' à ,